Залюбо́вський — прізвище.

 Залюбовський Григорій Антонович (1836—1898, Катеринослав) — український етнограф, фольклорист, етнолінгвіст, громадський діяч, письменник.
 Залюбовський Ілля Іванович — український учений у галузі експериментальної ядерної фізики, член-кореспондент Національної академії наук України (1988), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1971, 1999).

Українські прізвища